Слободская — значения:

 Слободская, Инна Александровна (1926—2011) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР, дочь А. К. Слободского.
 Слободская, Ода Абрамовна (1888—1970) — русская и британская оперная певица (сопрано), педагог.
 Слободская — деревня, Омутинский район, Тюменская область, Россия.

См. также 
 
 Слободская возвышенность